Harsdorf ist die Bezeichnung von

 Harsdorf, Gemeinde im Landkreis Kulmbach, Bayern
 Harsdorf (Landsberg), eines Dorfes im Ortsteil Oppin der Stadt Landsberg in Sachsen-Anhalt
 Harsdorf (Magdeburg), einer Wüstung auf dem Gebiet der Stadt Magdeburg in Sachsen-Anhalt
 Harsdorf (Röhrnbach), ein Ortsteil der Markt Röhrnbach, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Harsdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska von Harsdorf (* 1996), deutsche Schauspielerin
 Georg Philipp Harsdorf (1607–1658), deutscher Dichter des Barock, siehe Georg Philipp Harsdörffer
 Marion Harsdorf-Gebhardt (* 1964), Richterin am Bundesgerichtshof
 Natalie Harsdorf-Borsch (* 1975), österreichische Juristin und interimistische Leiterin der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB)

und Namensbestandteil der Patrizierfamilie Harsdorf von Enderndorf

Darüber hinaus ist es Teil der Bezeichnung für das Baudenkmal
 Harsdorfer Platz 10 (Oppin) in Oppin in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Harsdorff